

Geografia 
 Rossano – frazione di Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza
 Rossano – frazione di Zeri in provincia di Massa
 Rossano Veneto – comune italiano della provincia di Vicenza

Persone 
 Rossano, nome d'arte di Rossano Attolico (1946-1976) – cantante italiano
 Antonio Rossano (1940-2011) – giornalista e scrittore italiano
 Fausto Rossano (1946-2012) –  medico e psicanalista italiano
 Federico Rossano (1835-1912) – pittore italiano
 Giorgio Rossano (1939-2016) – calciatore italiano
 Michele Rossano (1907–...) – magistrato italiano

Altro 
 Rossano – forma maschile del nome proprio Rossana

Altri progetti